Тевизинго има више значења:

 Тевизинго (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тевизинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тевизинго (Тевизинго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику